Парменсе () — имя собственное; распространено в виде топонимов. 
 Пеллегрино-Парменсе — коммуна в Италии, располагается в регионе Эмилия-Романья, в провинции Парма.
 Полезине-Парменсе — коммуна в Италии, располагается в регионе Эмилия-Романья, подчиняется административному центру Парма.
 Сан-Секондо-Парменсе — коммуна в Италии, располагается в регионе Эмилия-Романья, подчиняется административному центру Парма.